Caudete de las Fuentes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Caudete de las Fuentes (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Caudete de las Fuentes (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar